Billy Boyd est un nom pouvant désigner:

Billy Boyd (1898-1940), joueur de hockey sur glace canadien
 (né en 1923), homme politique nord-irlandais
Billy Boyd (né en 1968), acteur écossais

Voir aussi

Boyd, Billy